Alimmainen Suoltijoki kan syfta på följande platser:

Finland 

 Alimmainen Suoltijoki (vattendrag, lat 67,46, long 28,27), Lappland, 
 Alimmainen Suoltijoki (vattendrag, lat 67,24, long 29,22), Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar